Лусталло, Элизе́ (Élisée Loustallot; 1761—1790) — французский адвокат и журналист, революционер-демократ, деятель Французской революции.
 Лусталло, Эрнест Иванович (1859—1931) — франко-российский спортсмен, боксёр-саватье, тренер, один из основоположников советской школы бокса.

Примечания